3D (3 dimensions) je mogućnost koja se često nalazi u kinima. Ona služi da bi oživjela predmete, ljude, životinje i ostale stvari prikazane u filmovima. Film se mora prikazivati u posebnom filteru koji omogućuje 3D efekt, a gledatelji trebaju imati na glavi posebne naočale, odnosno "3D naočale". Ne preporučuje se gledanje 3D filma bez 3D naočala, nekim ljudima to može uzrokovati glavobolju, oštećen vid itd.

3D se također može koristiti i na računalima i mobitelima, ali ne kao u kinima. 3D predmeti se pojavljuju na računalima, koje se može okretati i gledati sa svih strana. Jedna od aplikacija koje prikazuju 3D predmete na Windows računalima jest Windows 3D preglednik. 3D se danas koristi skoro u svim poslovima, kao što je izgradnja kuća, zgrada, planiranje i dizajniranje automobila, motora itd. 

Tehnologija